Ба́ссеты — группа пород охотничьих собак, коротконогие гончие. Включает в себя следующие породы: бассет-хаунд
 малый вандейский бассет-гриффон
 артезиано-нормандский бассет
 голубой гасконский бассет
 рыжий бретонский бассет

Породы охотничьих собак